Погрузчик карьерный — () самоходная землеройно-транспортная машина цикличного действия с навесным рабочим органом в виде ковша, шарнирно — закреплённого на конце стрелы и разгружающегося вперёд.

Галерея

Характеристики фронтальных погрузчиков 
 вместимость ковша — более 10м³
 грузоподъёмная сила — до 100 Кн
 высота разгрузки — до 4500мм
 вылет кромки ковша при разгрузке — до 750мм
 ширина ковша — до 4400мм
 скорость движения — до 47км/ч
 габариты: длина — до 10900 мм, ширина — до 4400 мм, высота — до 4700мм
 масса эксплуатационная — до 62т

Применение фронтальных погрузчиков 
 рытье траншей
 планировочные работы
 рыхлительные работы
 транспортировка породы
 бульдозерные работы
 резка породы

Рабочие инструменты фронтальных погрузчиков 
 ковш
 рама
 силовая установка
 ходовое оборудование
 система управления
 навесное оборудование (бульдозерный нож, вильчатый захват, грузоподъёмная платформа, рыхлитель, толкающая рама и т. д.)

Классификация фронтальных погрузчиков 
 гусеничные фронтальные погрузчики
 колёсные фронтальные погрузчики

Литература 
 Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Д. : Донбас, 2004. — Т. 1 : А — К. — 640 с. — ISBN 966-7804-14-3.

Землеройно-транспортные машины
Дорожная техника